Эмери Браун (Emery Neal Brown; род. 1957, Окала, Флорида) — американский статистик и специалист в области нейронаук и анестезиологии.
Профессор Массачусетского технологического института и Гарвардской медицинской школы, сотрудник Massachusetts General Hospital, директор , член Национальных Академии наук (2014), Медицинской (2007) и Инженерной (2015) академий США (один из 21 таковых одновременных членов).

Биография 
Окончил Гарвард-колледж (бакалавр, 1978). Там же, в Гарвардском университете, получил степени магистра (1984) и доктора философии (1988) по статистике, а также в его медицинской школе — доктора медицины (1987). В 1978—1979 гг. обучался в Институте Фурье (Франция), а в 1987—1988 гг. врач-интерн , в последнем же в 1988—1989 гг. исследовательский фелло. В 1989—1992 гг. в Massachusetts General Hospital. С 2006 года в штате Массачусетского технологического института. Ныне он также является именным профессором (Warren M. Zapol Professor) анестезии Гарвардской медицинской школы и анестезиологом Massachusetts General Hospital. Входил в рабочую группу .

Член Американской академии искусств и наук (2012), Национальной академии изобретателей (2015),  (2018), фелло  (2006), Американской статистической ассоциации (2006), Американской ассоциации содействия развитию науки (2007), IEEE (2008), Института математической статистики (2016).

Опубликовал более 150 научных работ.

Награды и отличия 
  (2007)
 Jerome Sacks Award,  (2011)
 NIH Director’s Transformative Research Award (2012)
 Стипендия Гуггенхайма (2015)
  Award for Excellence in Research (2015)
 Медальон-лекция (Medallion Lecture) Института математической статистики (2017)
 Премия Диксона по науке, Университет Карнеги — Меллона (2018)
 Премия Грубера по нейронаукам (2022)

Примечания

Ссылки 
 
 

Члены Национальной академии наук США
Члены Национальной медицинской академии США
Члены Национальной инженерной академии США
Члены Американской академии искусств и наук
Профессора MIT
Доктора медицины
Доктора философии по статистике
Члены Американской ассоциации содействия развитию науки
Члены Национальной академии изобретателей США
Действительные члены Института математической статистики
Действительные члены IEEE
Лауреаты премии Диксона
Стипендиаты Гуггенхайма
Выпускники Гарвардской медицинской школы
Выпускники Академии Филлипса в Эксетере